Badminton steht für:
 Badminton, eine Sportart
 Badminton Horse Trials,ein Reitwettbewerb
 Badminton Motors, ehemalige Automarke
 Badminton (Special Olympics), Sportart bei Special Olympics World Games

Orte:
 Badminton (Gloucestershire), Ortschaft in England
 Badminton (Wales), Ortschaft in Wales
 Badminton House, Landsitz in Gloucestershire
 Great Badminton, Ortschaft in England
 Little Badminton, Ortschaft in England

Werke:
 Badminton (Gemälde), Gemälde von Milton Avery
 ein Buch von Eddy Choong und Fred Brundle, Foyles Handbooks, Foyle, London 1955
 ein Buch von Frank Devlin, Rex Lardner und Nancy Horner, A. and C. Black, London 1975
 ein Buch von Stewart Marsden Massey, London, G. Bell & Sons 1911
 ein Buch von Roger J. Mills, Wakefield EP Publishing Ltd 1975
 ein Buch von Jim Poole, Goodyear 1969
 ein Buch von Margaret Varner, W. C. Brown Co. Dubuque, IA 1971
 ein Buch von Paul Whetnall und Susan Whetnall, Pelham Books, London 1975